Націон́альний гімн Лів́ану () — офіційний гімн Лівану. Автор тексту — Рашид Нахля, композитор — Вадіх Сабра. Затверджений 12 липня 1927 року під час Французького Мандату.

Текст

Оригінал

Переклад

Примітки

Посилання 
 Гімн Лівану  на сайті «Cantorion.org» 

Національні символи Лівану
Ліван
Ліван
Музика Лівану